Сен-Сорнен:
 Сен-Сорнен (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Сен-Сорнен (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта.
 Сен-Сорнен (Шаранта) — коммуна во Франции, департамент Шаранта.